33. Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, które odbyły się w Teheranie w dniach 8 – 2 listopada 1957. W tabeli medalowej tryumfowali reprezentanci ZSRR. Udział wzięło 76 zawodników.

Rezultaty

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty zawodów na Sport-komplett.de

Mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów
1957 w sporcie